As You Wish — седьмой мини-альбом южнокорейско-китайской гёрл-группы Cosmic Girls. Альбом был выпущен 19 ноября 2019 года лейблами Starship Entertainment и Yuehua Entertainment и был распространён kakao M. Он содержит в общей сложности семь песен, в том числе одноимённый ведущий сингл.

Предпосылки и релиз 
24 октября 2019 года Cosmic Girls в своих официальных социальных сетях сообщили, что выпустят новый мини-альбом 19 ноября.

Трек-лист

Чарты

Награды и номинации

Музыкальные программы

История релиза

Примечания 

Мини-альбомы 2019 года
Альбомы Cosmic Girls
Мини-альбомы в стиле k-pop